Varosai
Települések listái országok szerint